Desa Mekarsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,75), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,73, long 108,24), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,53, long 108,27), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,98), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,51), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,89, long 107,78), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 107,38), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,81, long 107,12), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,66, long 107,17), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 107,37), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,02, long 106,95), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 108,75), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,25, long 107,06), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 107,52), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,51, long 106,69), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,35, long 106,49), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 106,38), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,36, long 106,87), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,16, long 107,50), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -6,34, long 106,34), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Banten, lat -5,94, long 106,02), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,94, long 108,54), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,92, long 108,70), 
 Desa Mekarsari (administrativ by i Indonesien, Provinsi Bali), 

Robotskapade Indonesienförgreningar